

Codici 
 MPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mirpur Khas / Mir Pur Khas (Pakistan)

Acronimi 
 MPD – Disturbo della Personalità Multipla o (DID) Disturbo dissociativo dell'identità.
 MPD – Music Player Daemon – è un server free e open source per la riproduzione audio.
 MPD – Magnetoplasmadinamica, spesso in riferimento ai propulsori magnetoplasmadinamici.